Šušnjar bezeichnet:
 Šušnjar (Ort), serbischer Ort bei Lazarevac

Šušnjar ist der Familienname von
 Djordje Šušnjar (* 1992), serbischer Fußballspieler